Тост может означать:
 Тост — короткая речь, предшествующая распитию спиртных напитков или употреблению других веществ.
 Тостовый хлеб, тост — пористый, поджаренный с двух сторон, белый хлеб с тонкой корочкой.
 Тост () — британский телефильм 2010 года.
 Тост — маленькое информационное окно, присутствующее в некоторых видах программного обеспечения.
 Холостяк на свадьбе, или Тост () — французский кинофильм 2020 года.

Топоним 
 Тост — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.

Фамилия 
 Тост, Никола (род. 1977) — немецкая сноубордистка, выступавшая в хафпайпе.

См. также 
 Тостао (значения)
 Тостер
 Тости